Santomese dobra, de munteenheid van het Afrikaanse land Sao Tomé en Principe

Duitsland
Dobra (Bad Liebenwerda), een plaats en voormalige gemeente in Brandenburg
Dobra (Dürrröhrsdorf-Dittersbach), een dorp in de Duitse gemeente Dürrröhrsdorf-Dittersbach in de deelstaat Saksen

Kroatië
Dobra (rivier), een belangrijke rivier in Kroatië

Polen

 Dobra (powiat Poznański), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Poznański
 Dobra (gemeente in powiat Turecki), een gemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Turecki
 Dobra (Turecki), een stad in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Turecki
 Dobra (gemeente in powiat Limanowski), een gemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Limanowski
 Dobra (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Limanowski
 Dobra (powiat Łaski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Łaski
 Dobra (powiat Zgierski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Zgierski
 Dobra (Lubusz), een gehucht in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Zielonogórski
 Dobra (powiat Bolesławiecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Bolesławiecki
 Dobra (powiat Oleśnicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Oleśnicki
 Dobra (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Płocki
 Dobra (Opole), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Krapkowicki
 Dobra (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Słupski
 Dobra (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Zawierciański
 Dobra (powiat Przeworski), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Przeworski
 Dobra (powiat Sanocki), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Sanocki
 Dobra (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Staszowski
 Dobra (gemeente in powiat Łobez), een gemeente in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Łobez
 Dobra (powiat Łobez), een stad in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Łobez
 Dobra (Szczecińska), een gemeente in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Policki
 Dobra (powiat Policki), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Policki
 Dobra (Jaworzno), een wijk van de Poolse stad Jaworzno

Roemenië
Dobra (Dâmbovița), een gemeente in Dâmbovița
Dobra (Hunedoara), een gemeente in Hunedoara

Slowakije
 Dobrá (Trebišov), een Slowaakse gemeente in de regio Košice, in het district Trebišov

Tsjechië
 Dobrá (okres Frýdek-Místek), een Tsjechische gemeente in de regio Moravië-Silezië, in het district Frýdek-Místek